Рти́щевы — древний русский дворянский род.

Род внесён в VI, II и III части родословных книг Владимирской, Тверской, Костромской, Калужской, Тамбовской, Курской, Саратовской и Тульской губерний.

Однородцами являются дворянские роды: Арсеньевы, Ждановы, Сомовы. Ветвью Ртищевых является дворянский род Достоевских.

Происхождение и история рода 
Род Ртищевых происходит от выехавшего (1389) из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Донскому Аслана-Челеби-Мурзы, принявшего православие и получившего имя Прокопий и женившегося на Марии Зотовне Житовой, дочери стольника великого князя. У них было пять сыновей, из которых Лев Прокопиевич, по прозвищу Широкий Рот (Лев-ртище), стал родоначальником Ртищевых. 

В середине XV века помещики Ртищевы отмечены в Дмитрове. Опричником Ивана Грозного числился Пятун Степанович Ртищев (1573).

Описание герба 
В щите, имеющим красное поле, между Луной и шестиконечной звездой (изм. герб Лелива), изображены две серебряные скрещенные сабли (изм. польский герб Пелец) и стрела (с мечом, польский герб Пржестржал) летящая вниз к серебряной подкове, шипами вверх обращённой (изм. польский герб Ястршембец). Щит увенчан дворянским шлемом с дворянской на нём короной. Намёт щита красный, подложен серебром. Щитодержатели: два вооружённых татарина.

Известные представители рода 
 Ртищев Лев Петрович - соловской городовой дворянин (1627-1629).
Ртищев Михаил Алексеевич - лихвинский городовой дворянин (1627-1629), московский дворянин (1629-1640), стряпчий с ключом (1640).
Ртищевы: Исай и Василий - дьяки (1636-1640).
Ртищев Фёдор Михайлович - стряпчий у крюка (1640), стольник (1658), окольничий (1658-1668).
Ртищев Дмитрий Степанович - приказный, воевода в Дмитрове (1644-1647).
Ртищев Григорий Иванович - воевода в Калуге (1647-1649 и 1651), постельничий (1658-1668), думный дворянин (1668).
Ртищев Иван - воевода в Сокольске (1648).
Ртищев Исаак - дьяк, воевода в Вязьме (1649).
Ртищев Максим Григорьевич - воевода в Енисейске (1656-1659), в Тотьме (1669-1671), московский дворянин (1658-1677).
Ртищев Никифор Тимофеевич - московский дворянин (1658-1668).
Ртищевы: Кирилл Михайлович и Богдан Михайлович - стряпчие (1658-1676).
Ртищев Фёдор Михайлович (меньшой) (ум. 1663) - чашник и стольник.
Ртищев Фёдор - стольник, воевода в Калуге (1668).
Ртищев Михаил Фёдорович - стольник (1672), стольник царицы Натальи Кирилловны (1676), комнатный стольник царя Ивана Алексеевича (1676-1692).
Ртищев Тимофей Григорьевич, стольник (1658-1692), воевода в Тюмени (1681-1683).
Ртищевы: Илья Максимович и Алексей Фёдорович - стольники царицы Прасковьи Фёдоровна (1686-1692).
Ртищев Василий Михайлович - комнатный стольник царя (1692)
Ртищевы: Фёдор Ефимьевич, Михаил Дмитриевич, Фёдор и Лука Григорьевичи, Иван Иванович, Даниил Максимович, Дмитрий Назарьевич, Григорий Михайлович - стольники (1680-1692) .
Василий Алексеевич (1705—1780) — мореплаватель, участник Великой Северной экспедиции, Второй Камчатской экспедиции, исследователь Охотского моря, капитан 3 ранга.
 Валериан Николаевич (1891—1916) — русский летчик, герой Первой мировой войны.
 Григорий Иванович (ум. 1671) — думный дворянин
 Михаил Алексеевич — воевода, при Алексее Михайловиче, прославился в походах против набегов татар, воевал с поляками, храбро сражался с литовцами под Орлом и Калугой; был пожалован в постельничие и окольничие, управлял приказом новой чети (1651—1654), в 1641 году был возведён в высший разряд дворянства
 сын боярский Нечай Ртищев — один из активных слуг Ивана Грозного
 Николай Петрович (1804—1884) — генерал-майор, участник Польской кампании 1831, военных действий на Кавказе, Крымской войны 1853—1856
 Николай Фёдорович (1754—1835) — генерал от инфантерии, сенатор, в 1811—1813 годах управлял Кавказской и Астраханской губерниями и был главнокомандующим в Грузии

Примечания

Литература 
 
 Гербовое дело Ртищевых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Владимирской и Калужской губ. 1880 г. РГИА, ф.1343, оп.28, д.2951
 Куванов А. Ртищево — хорошее название // Путь Ленина. — 25 августа 1967
Дворянское сословие Тульской губернии. - Тула : Тип. Губ. Правления, 1899-1916. /Т. 8. Сост. М. Т. Яблочков. - 1905. - 12, 146, 215 с., 2 л. ил. - Содерж.: О Ратищевых Дмитровского корня / Н. Н. Кашкин. стр. 1-146.

Ссылки 
 

 
Ртищево
Боярские роды
Шляхетские роды герба Лелива
Шляхетские роды герба Пелец
Шляхетские роды герба Пржестржал
Шляхетские роды герба Ястршембец
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины